В данном списке перечислены все звёзды созвездия Водолея вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие в определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

См. также 

 Списки звёзд по созвездиям
 Список ближайших звёзд

Источники 

 
 
 
 
 
 

Водолей (созвездие)
Водолей